Чемпионат Чехословакии по хоккею с шайбой 1987/1988 — 52-й сезон чехословацкой хоккейной лиги. Чемпионом стал клуб ВСЖ Кошице, обыгравший в финале плей-офф пражскую Спарту.

Формат 
Формула чемпионата осталась без изменений: 12 команд проводили 2-круговой турнир, после чего каждая команда играла еще 12 игр, причём соперники определялись исходя из мест, занятых после 22-го тура. Первые 8 команд выходили в плей-офф, 4 последние играли переходный турнир за сохранение места в первой лиге. Все серии плей-офф игрались до 3-х побед. Чемпионом стал клуб ВСЖ Кошице, обыгравший в финале пражскую Спарту. Кошице повторил свой успех 2-летней давности. Бронзовым призёром стала Дукла Йиглава. Нападающий тренчинской Дуклы Владимир Ружичка во 2-й раз в своей карьере стал обладателем приза Золотая клюшка, который вручается лучшему хоккеисту Чехословакии.

Турнирная таблица 1-го этапа

Плей-офф

Четвертьфиналы 
Мотор Ческе-Будеёвице — Польди СОНП Кладно — 1:3 (5:6, 8:6, 1:2, 2:7)

ВСЖ Кошице — Дукла Тренчин — 3:1 (4:3 ОТ, 5:2, 2:5, 5:2)

Спарта Прага — Тесла Пардубице — 3:1 (3:2 Б, 2:5, 4:2, 5:4)

Дукла Йиглава — ХЗ Литвинов — 3:0 (4:3 ОТ, 5:3, 6:4)

Полуфиналы 
ВСЖ Кошице — Польди СОНП Кладно — 3:1 (8:3, 2:3, 4:2, 6:3)

Спарта Прага — Дукла Йиглава — 3:2 (4:0, 1:7, 2:1 ОТ, 1:3, 5:1)

Финал 
ВСЖ Кошице — Спарта Прага — 3:1 (0:2, 4:0, 6:3, 6:5 ОТ)

За 3-е место 
Дукла Йиглава — Польди СОНП Кладно — 3:2 (4:6, 7:4, 7:5, 7:8, 13:1)

За 5-8 места 
Мотор Ческе-Будеёвице — Дукла Тренчин — 3:0 (5:4, 7:2, 7:1)

ХЗ Литвинов —  Тесла Пардубице — 0:3 (0:7, 2:8, 4:9)

За 5-е место 
Мотор Ческе-Будеёвице — Тесла Пардубице — 3:0 (9:1, 7:5, 6:2)

За 7-е место 
ХЗ Литвинов —  Дукла Тренчин — 0:3 (3:6, 5:7, 2:7)

Лучшие бомбардиры

Шайбы 

1.Владимир Ружичка (Дукла Тренчин) — 38 шайб

Гол+пас

1-й этап

Плей-офф

Состав чемпиона 
Вратари

Павол Шварны, Яромир Драган

Защитники

Моймир Божик, Ергуш Бача, Петер Сланина, Милан Янчушка, Юрай Бондра, Юрай Бакош, Мирослав Данко, Мирослав Марцинко

Нападающие

Игор Либа, Владимир Свитек, Петер Бондра, Петер Веселовски, Ян Водила, Вилиам Белас, Мирослав Жабка, Мариан Штефанович, Милан Сташ, Антон Бартанус, Ярослав Сподняк, Отто Сикора, Павол Зубек, Петер Зубек, Игор Талпаш

Тренеры — Ян Файт и Ян Штербак

Переходный турнир 

В переходном турнире приняли участие команды, занявшие 4 последних места. Исходя из мест, занятых в регулярном чемпионате, клубы получали бонусные очки перед началом турнира (9 место — 3 очка, 10 — 2, 11 — 1, 12 — 0). По итогам турнира 3 клуба сохранили место в первой лиге, Польди СОНП Кладно выбыл во вторую лигу.

Ссылки 
 Сезон 1987/88 в разделе истории чешского хоккея

Чемпионат Чехословакии по хоккею с шайбой
Спорт в Чехословакии в 1987 году
Спорт в Чехословакии в 1988 году
1987 год в хоккее
1988 год в хоккее